

Filmy
 W samo południe – amerykański western z 1952 roku
 W samo południe – amerykański western z 2000 roku (remake)
 W samo południe – amerykański thriller z 2009 roku

Inne znaczenia
 W samo południe – audycja radiowa